C58 può riferirsi a:

Astronomia 
C58, designazione del catalogo Caldwell di NGC 2360, un ammasso aperto visibile nella costellazione del Cane Maggiore

Codici 
C58, codice ECO di alcune varianti della difesa dei due cavalli, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Autopista C-58, un'autostrada della Catalogna, in Spagna